Serei Saophoan kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Sisŏphŏn, provinshuvudstad, Banteay Meanchey, 
 Serei Saophoan (distrikt i Kambodja), Banteay Meanchey, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar